WWF est un sigle qui peut désigner : 
 Le Fonds mondial pour la nature ou WWF (de l'anglais World Wide Fund for Nature), une ONG internationale de protection de la nature, initialement dénommée World Wildlife Fund ;
 Le format de fichier WWF, créé par cette organisation ;
 La World Wrestling Federation (WWF) ancien nom de la World Wrestling Entertainment (WWE), une promotion de catch ;
 Windows Workflow Foundation, une technologie Microsoft ;
 Le Forum mondial de l'eau ou World Water Forum (WWF) en anglais.